Wolfman est un terme anglais que l'on traduit par loup-garou.
C'est le titre de plusieurs films :
 The Wolfman (film, 1915)
 The Wolf Man (film, 1924)
 Le Loup-garou (film, 1941)
 Wolfman (film, 1966)
 Wolfman (film, 1979)
 Wolfman (film, 2010)

Nom de famille 
Wolfman est le nom de famille de
 Marv Wolfman (né en 1946), scénariste américain de bande dessinée
 Smadi Wolfman, actrice française (elle a débuté en 1996) 

Homonymie de titre
Loup de fiction